

Tabelle 

Deutsche Bezeichnung: Der Name des Landes in der deutschen Sprache
Offizielle Japanische Bezeichnung: Landesname nach den Richtlinien des japanischen Außenministeriums.
Umgangssprachliche Bezeichnung: Landesname, wie er in den Medien und der täglichen Konversation verwendet wird. Zusätze wie "Republik" werden dabei meist weggelassen, wenn es dadurch nicht zu Unklarheiten kommt. Üblicherweise sind die Landesnamen phonetische Übertragungen, die in Katakana geschrieben werden.
Kurzzeichen: Einzelnes Schriftzeichen (selten auch zwei), das in Komposita als Abkürzung für den Namen verwendet wird

Die Liste enthält eine Reihe nicht-souveräner oder umstrittener Staaten. Der Status eines Landes oder Territoriums ist für den Zweck dieser Liste jedoch nebensächlich.
Die japanischen Begriffe sind nach dem Hepburn-System transkribiert. Zur Aussprache siehe dort.
Eine Begriffserläuterung mit Übersetzungen für kyōwakoku = Republik etc. findet sich weiter unten.

Historische Staaten

Begriffserläuterung

Komposita 
Mit dem normalen Landesnamen
X- jin X-er
X- go X-Sprache

Mit den Kurzzeichen
A-B- kankei A-B-Beziehungen
A-B- jiten A-B-Wörterbuch
A-B- sensō A-B-Krieg

Historische Kanji-Schreibung von Staatennamen 

Die Kanji-Schreibungen der verschiedenen Staaten haben mehrere Quellen. Die Namen asiatischer Länder im chinesischen Kulturraum sind als Kanji übernommen worden, mit an das japanische angepasster Lesung.

Einzige Ausnahme ist hier Thailand. Dieses Land hat erst im Jahr 1949 diesen Namen erhalten, woraufhin das Zeichen mit der Lesung tai  für Thailand in Gebrauch kam.

Die alten Kanji-Schreibungen europäischer Nationen stammen aus dem 16. Jahrhundert, als Japan die ersten Kontakte mit Europa hatte. Die Verwendung von Katakana zur Wiedergabe von Fremdwörtern war damals nicht üblich, stattdessen sind die Ländernamen phonetisch in Kanji nachgebildet. Dabei hat allerdings in manchen Fällen nicht die Landessprache, sondern eine andere europäische Sprache den Ländernamen beigesteuert. So ist der Name für England, „Igirisu“, dem portugiesischen „Inglez“ nachgebildet. Die Auswahl von Kanji nach ihrem chinesischen Lautwert für westliche Länder und Orte geschah u. a. durch Matteo Ricci in Peking und wurde dann – mit Ausnahmen – so von Japan übernommen. „“, das erste Schriftzeichen von Brasilien, wird in China „bo“ gelesen, in Japan jedoch auf Grund einer Übernahme der Aussprache zu einer anderen Zeit aus einer anderen Gegend „haku“.

Die Kanjischreibung der Ländernamen hat heutzutage nur noch historische Bedeutung. Übrig geblieben ist davon die Verwendung des ersten Schriftzeichens als Namensabkürzung. Diese wird in Komposita verwendet, wie zum Beispiel "japanisch-deutsche Beziehungen" ( nichi doku kankei). Bei der Fernsehübertragung eines Fußball-Länderspiels wird auf dem Bildschirm oben rechts der Spielstand zusammen mit den Länderkürzeln angezeigt. Die Lesung der Schriftzeichen entspricht dabei nicht immer der heute üblichen sino-japanischen Lesung. Jeder historisch gebildete Japaner weiß, dass er z. B.  "Berugī" (Belgien) lesen muss. Er weiß auch, dass die Endung  in Luxemburg () nicht ihrem Lautwert entsprechend gelesen wird, sondern "Burg" bedeutet und so gelesen wird.

 Amerika;  American
 Arabien
 Argentinien
 Australien
 Belgien
 Brasilien
 seiron Ceylon
 Chile
 China; aus dem chin.
 Dänemark
 Deutschland; abgel. von niederl. Duitsland
 England; abgel. von port. Inglez
 Finnland
 Frankreich
 Griechenland; abgel. von Grecia
;  Holland (Niederlande)
 Indien
 Italien
 Kalifornien
 Kanada (Achtung:  kashū bedeutet Kalifornien)
 (Nord-)Korea, außerdem Korea während der Besatzungszeit; aus dem koreanischen
 Luxemburg
 Mexiko
 Mongolei; aus dem chin.
 Nepal
;  Neuseeland
;  Norwegen
;  Österreich; abgeleitet von Austria
 Peru
 Philippinen
 Polen
 Portugal; davon abgeleitet  budō Wein
 Rumänien
 Russland
 Schweden
 Schweiz
 Serbien
 Spanien
 Südkorea; aus dem koreanischen
;  Türkei
 Ungarn
 Vietnam; aus dem chin.

Weitere historische Namen:
 shina Name für China während der Kaiserzeit; wird heute als abwertend empfunden und daher nicht mehr verwendet

Quelle 
Die offiziellen Ländernamen sind nach den Empfehlungen des japanischen Außenministeriums angegeben:

Siehe auch 
Etymologische Liste der Ländernamen

Einzelnachweise 

Japanische Sprache
Japanisch Landernamen